Голи Живот је српска серија снимљена 1994. године коју су режирали Славко Милановић и Љубо Божовић. Голи живот је први пројекат кинематографије Републике Српске. Серија је снимана у српском дијелу града Сарајева и на Палама.

Радња 

Радња серије се одвија у престоници Републике Српске, граду Палама. Ток серије прати живот Паљана током рата у Босни и Херцеговини. У Сарајеву је започето снимање серије 14. јануара 1994. године на Српску нову годину. Снимљено је укупно седам епизода према тексту Милована Јевтовића. 6. маја 1994. године серија је свечано представљена.

Списак епизода

Улоге 

|-

Списак појављивања 
|-

Музика 
Вођа групе „Генерација 5”, Ђорђе Давид отпевао је главну нумеру за ову серију, а по тексту песника Душка Трифуновића. Ксенија Зечевић је компоновала музику за потребе серије.

Референце

Спољашње везе 
 
 Голи Живот

Серије Републике Српске